L'intrusa (A Chapter in Her Life) – film del 1923 diretto da Lois Weber
L'intrusa (Una straniera a San Menaio) – film del 1927 diretto da C. Louis Martini 
L'intrusa (The Trespasser) – film del 1929 diretto da Edmund Goulding 
L'intrusa (Abuso di fiducia) (Abus de confiance) – film del 1937 diretto da Henri Decoin
L'intrusa – film del 1956 diretto da Raffaello Matarazzo
L'intrusa (Razluchnitsa) – film del 1991 diretto da Amir Karakulov
L'intrusa – film del 2017 diretto da Leonardo Di Costanzo